Crisina är ett släkte av mossdjur. Crisina ingår i familjen Crisinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Crisina